Білогородська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Білогородська сільська рада — Київська область, Києво-Святошинський район
 Білогородська сільська рада — Хмельницька область, Ізяславський район